Miejscowości w USA:
 Leshara – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
Gminy w USA:
 Leshara (ang. Leshara Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders